

Astronomia 
2913 Horta – asteroide della fascia principale

Geografia 
Horta – comune portoghese delle isole Azzorre, in Portogallo

Mitologia 
Horta – divinità dell'agricoltura nella mitologia etrusca

Persone 
Adolfo Horta – pugile cubano
José Ramos-Horta – politico est-timorese
Maria Teresa Horta – scrittrice e poetessa portoghese
Ricardo Horta – calciatore portoghese
Silvio Horta – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Victor Horta – architetto belga

Televisione 
Horta – razza dell'universo di Star Trek

Trasporti 
Horta – stazione della metropolitana di Barcellona